Übelbach heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinde:
 Übelbach, Marktgemeinde im Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Ortsteile:
 Land-Übelbach, Katastralgemeinde von Übelbach
 Markt-Übelbach, Katastralgemeinde von Übelbach

Gewässer:
 Übelbach (Diesbach), rechter Zufluss des Diesbachs (zur Linth) vor Betschwanden, Gemeinde Glarus Süd, Kanton Glarus
 Übelbach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers im Stadtteil Wasseralfingen, Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse des Kochers
 Übelbach (Mur), rechter Zufluss der Mur in Deutschfeistritz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Siehe auch:
 Übelsbach